Orca может означать: 

 Косатка (млекопитающее) ()
  («Смерть среди айсбергов») — фильм, США, 1976.
 Orca — альбом Сержа Танкяна.
  — интернет-браузер от компании Avant Force на базе Mozilla Firefox.
  — программа экранного доступа (техническое средство реабилитации).
 Orca — язык параллельного программирования
 ORCA — программа для квантово-химических расчётов.
  — небольшая канадская авиакомпания местного значения.
 Orca — американская беспилотная подводная лодка компании «Boeing».